Sathon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sātyūn, ort, Rajasthan, Chūru,

Thailand 

 Khet Sathon, distrikt, Bangkok, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar